hrabstwo Taylor (ang. Taylor County) w USA, w stanie Floryda
 hrabstwo Taylor (ang. Taylor County) w USA, w stanie Georgia
 hrabstwo Taylor (ang. Taylor County) w USA, w stanie Iowa
 hrabstwo Taylor (ang. Taylor County) w USA, w stanie Kentucky
 hrabstwo Taylor (ang. Taylor County) w USA, w stanie Teksas
 hrabstwo Taylor (ang. Taylor County) w USA, w stanie Wirginia Zachodnia
 hrabstwo Taylor (ang. Taylor County) w USA, w stanie Wisconsin